Serin bezeichnet:
 die Aminosäure Serin
 eine Alp (Combe de Serin) oberhalb von Icogne im Kanton Wallis, Schweiz
 die Grafen von Serin, ein ungaro-kroatisches Adelsgeschlecht, bekannter unter der Bezeichnung Zerin; siehe: Zrinski (Adelsgeschlecht)

Serin ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Serin (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Baptiste Serin (* 1994), französischer Rugby-Union-Spieler
 Bernard Serin (1922–1974), US-amerikanischer Physiker

Serin ist der Künstlername von:
 Stephan Serin (* 1978), deutscher Lehrer und Autor